El término mutilación puede referirse o estar vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Mutilación, producción de heridas sobre un cuerpo humano, provocado por terceros o por uno mismo (automutilación).
 Mutilación, la provocada por causa de un traumatismo (también llamado avulsión), o por cirugía recomendada en virtud de un acto médico.

Mutilar: <dah dah dah> (morfema utilizado por niños chiquitos)

Enlaces externos 

 

Lesiones y heridas
Términos médicos